Il toponimo Chinyanja può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Chinyanja, comune del distretto di Kabwe
Chinyanja, comune del distretto di Kafue